Rommel

Erwin Rommel, tysk militär
Manfred Rommel, tysk politiker, son till Erwin Rommel